Högbådan kan syfta på:

Finland 

 Högbådan, Nykarleby, Österbotten, 
 Högbådan, Vasa, Österbotten,

Sverige 

 Högbådans naturreservat – ett naturreservat i Östhammars kommun

Se även
Högbåda berget

Robotskapade Finlandförgreningar